Стебаев — русская фамилия.

Известные носители 
 Стебаев, Игорь Васильевич (26 декабря 1925 года — 8 апреля 2009 год)— профессор Новосибирского государственного университета, специалист по экологии саранчовых.